Бетюнский наслег — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Бетюнский наслег — в Амгинском районе Республики Саха (Якутия).
 Бетюнский наслег — в Намском районе Республики Саха (Якутия).